771-й отдельный инженерный батальон  — воинская часть в вооружённых силах СССР во время Великой Отечественной войны.

История 

Переформирован 1 мая 1942 года из 771-го отдельного сапёрного батальона.

В составе действующей армии с 1 мая 1942 года по 5 октября 1943 года

С момента переформирования продолжал обеспечивать деятельность 59-ю армии на плацдарме за Волховом и переправы через реку. В августе-сентябре 1942 года привлекался для участия в Синявинской операции, действует в районе Апраксин Городок, несёт потери. В октябре 1942 года после окончания операции, передан во 2-ю ударную армию, в ноябре-декабре 1942 года находится на станции Войбокало, но в конце декабря 1942 года возвращён в 59-ю армию и до октября 1943 года являлся её армейским инженерным батальоном.

5 октября 1943 года переформирован в 888-й отдельный сапёрный батальон

Подчинение

Командиры  
 капитан Ефимов

Ссылки 
 Перечень № 27 инженерных частей (отдельных батальонов, рот, отрядов), со сроками вхождения их в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945

Инженерно-сапёрные батальоны СССР во время Великой Отечественной войны